Barbarella steht für:

 Barbarella (Comic), ein Science-Fiction-Comic von Jean-Claude Forest aus dem Jahr 1962
 Barbarella (Film), eine Verfilmung von 1968
 Barbarella (Musical), ein am 11. März 2004 im Wiener Raimund Theater uraufgeführtes Musical von David A. Stewart
 Barbarella (Rakete), eine von Studenten der TU München zu Beginn der 1970er Jahre entwickelte Hybridrakete
 Anderer Name für die Balla d’oro, ein Aufnahmeritual in den venezianischen Großen Rat